Даниель Пёрселл (, около 1664,  — 26 ноября 1717, там же) — английский композитор, представитель стиля барокко, младший брат Генри Пёрселла.

Биография 

Родился на пять лет позже своего знаменитого старшего брата Генри Пёрселла. Его отец Генри Пёрселл был придворным музыкантом, сохранились свидетельства, что он солировал в партии тенора на коронации короля Карла II Стюарта. Он умер в год рождения Даниеля. Вероятно, Даниель, как и его старший брат, воспитывался дядей Томасом Пёрселлом, певцом и хормейстером капеллы Вестминстерского аббатства. После смерти музыканта Генри Лоуза Томас Пёрселл занял его место личного музыканта короля (в его обязанности входили: игра на лютне, виоле и пение). Некоторые исследователи утверждают, что именно Томас, а не Генри Пёрселл был отцом обоих братьев. Основанием для этого является письмо, в котором Томас Пёрселл называет Генри своим сыном. Противники этой точки зрения считают, что данное слово употреблено в смысле близости их внутреннего мира (другой вариант — Томас усыновил детей своего брата после его смерти). Мать Даниеля и Генри прожила долгую жизнь и умерла в 1699 году, но, вероятно, она не поддерживала тесных связей со своими сыновьями-музыкантами, в своем завещании она оставила принадлежащее ей имущество дочери Элизабет.

В возрасте четырнадцати лет Даниель стал, как и его старший брат прежде, певчим в Королевской капелле. В её архиве сохранились упоминания, что ему выплачивалась оплата с 1678 по 1682 год. В 1689—1690 годах он уже органист в колледже Святой Марии Магдалины (Оксфорд). Он был известен здесь не только в качестве музыканта, но и в качестве завзятого балагура и постоянного посетителя местных трактиров. В это время он начинает сочинять музыку. Первое его сочинение, обратившее на себя внимание современников, — «Ода на день Святой Цецилии» (1693 год). В 1695 году скончался его брат Генри. Даниель переехал в Лондон, где завершил его незаконченную оперу «Индийская королева». Несмотря на переезд, Даниель Пёрселл сохранил связи с Оксфордом и продолжал сочинять произведения для колледжа Святой Марии Магдалины.

В Лондоне Даниель сочинил музыку для почти сорока спектаклей, а в 1698 году «Плач на смерть Генри Пёрселла». Им были написаны оды в честь королевских особ (среди них: в честь принцессы Анны, впоследствии Анна, королева Великобритании, в честь Вильгельма III Оранского). Его перу принадлежат множество произведений, написанных для исполнения в церкви.

В 1700 году он принял участвовал в конкурсе, объявленном лордом Галифаксом на сочинение национальной английской оперы, сочетающей пение и разговорные диалоги. Сюжетом для сочинения конкурсных работ был «Суд Париса» (на либретто, автором которого был Уильям Конгрив). Даниель был третьим (приз в размере 30 гиней) после Джона Уэлдона и Джонна Экклза, но впереди Готфрида Фингера. Их произведения сначала были поставлены отдельно друг от друга в марте—апреле 1701 года, а затем представлены все вместе 3 июня 1703 года в Лондонском Dorset Garden Theatre. Публика сама определила победителей. В упрек Даниелю Пёрселлу была вменена чрезмерная напышенность музыки его оперы.

О последнем периоде жизни композитора сохранилось мало известий. К этому времени относится публикация сборника кантат, написанных в английском стиле, но на итальянские тексты. В 1712 году он дал концерт из своих произведений в Лондоне. В 1713 году он занял место органиста одной из самых престижных в то время церквей Лондона (церковь Святого Андрея в Холборне в северо-восточной части Лондона). Эту должность он занимал до своей смерти в 1717 году.

Любопытные факты 
 Заработок Томаса Пёрселла в разные годы его работы в Вестминстерском аббатстве составлял от 40 до 70 фунтов в год. Сам он считал эту сумму незначительной и постоянно искал приработка.
 Денежные призы на конкурсе лорда Галифакса составляли: первое место — 200 гиней, второе — 100, четвёртое — только 20 гиней.
 Считается, что весьма немалые затраты на конкурсную постановку опер на сюжет «Суда Париса» полностью окупились благодаря продаже билетов, а также горячего шоколада, охладительных и спиртных напитков на самом представлении.
 Опера Фингера, представленная на конкурс не сохранилась, а три другие были возобновлены в Королевском Альберт-холле в рамках сезона 1989 года. Лютнист и дирижер Энтони Рули, ансамбли старинной музыки из Великобритании и Германии представили эти оперы во время променад-концерта BBC, а публике предоставили возможность выбора лучшей оперы из трех. Даниель Пёрселл снова остался только третьим, опера Экклза заняла в этот раз первое место, а «Суд Париса» Уэлдона — только второе.
 Возрождение интереса к творчеству забытого композитора связано с выступлениями и научными статьями студента Манчестерского университета Марка Хамфриса, который затем продолжил работу над этой темой в докторантуре Нового колледжа Оксфордского университета под руководством Майкла Бёрдена. Его докторская диссертация о Даниеле Пёрселле считается наиболее глубоким исследованием жизни и творчества композитора.

Примечания

Избранная литература и документальные фильмы о композиторе 
 Humphreys, Mark. Daniel Purcell: A Biography and Thematic Catalogue. D.Phil. diss. University of Oxford. 2005.
 Purcell by John F. Runciman, a biography forming part of Bell’s Miniature Series of Musicians published in 1909, from Project Gutenberg(англ. язык).
 Slade, Roger. Daniel Purcell. 18th Century English music enthusiast.
 «That strain again», article by Lindsay Kemp in Gramophone magazine (August, 2007, pages 28 and 29).
 Westrup, JA (Jack Allan). Purcell. Oxford; New York. Oxford University Press. 1995.

Ссылки 
 Сайт Марка Хамфриса, посвященный жизни и творчеству Даниэля Пёрселла (англ. язык).